Борис Иванович Во́лков (1900 — 1970) — советский, российский театральный -живописец, график. Народный художник СССР (1965). Лауреат трёх Сталинских премий второй степени (1949, 1951, 1952)

Биография 
Родился а в Москве.

В 1913—1916 годах учился в мастерских Народного дома у В. Д. Поленова, в 1913—1918 — в Императорском Строгановском центральном художественно-промышленном училище (ныне Московская художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова) у Ф. Ф. Федоровского, в 1918—1923 — во ВХУТЕМАСе у А. В. Лентулова, В. Е. Татлина, Д. П. Штеренберга и других. 

В 1916 году был принят статистом в труппу частной оперы Зимина, где помогал декораторам, малярам, выступал в спектаклях и балетах.

В 1920-х годах начал самостоятельную деятельность в кино и театре в качестве художника-оформителя, заведующего постановочной частью, помощника режиссёра. В 1922–1923 годах работал на студии «Госкино» (оформил фильмы «Сегодня», 1923; «История одного разочарования», 1924; «Борис Савинков», 1924), принимал участие в создании первых советских мультипликационных фильмов. 

В 1923 году участвовал в выставке театрально-декорационного искусства Москвы с декорациями к «Графу Монте-Кристо» по А. Дюма. 

В 1924 году вместе с П. В. Вильямсом, К. А. Вяловым, В. И. Люшиным и Ю. А. Меркуловым организовал группу «Конкретивисты», в составе которой в том же году участвовал в 1-й дискуссионной выставке объединений активного революционного искусства.  На 2-й выставке ОСТа (1926) экспонировал проекты театральных установок к спектаклям театра им. МГСПС «Шторм» В. Билль-Белоцерковского (1925), «1881 год» Н. Шаповаленко (1924), «Чернь» Н. Шаповаленко (1926). 

В период членства в ОСТе участвовал в выставке «Театрально-декорационное искусство Москвы 1918–1923 гг.» (1923, Москва), 1-й дискуссионной выставке объединений активного революционного искусства (1924, Москва), выставках «Московские театры октябрьского десятилетия 1917–1927» (1928, Москва), «Итоги театрального сезона Москвы 1928–1929» (1929, Москва).

В 1924—1940 годах — главный художник Театра имени МГСПС, в 1941—1949 — МАМТ им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, с 1951 — Малого театра (все в Москве). Сотрудничал с ГАБТом и МХАТом.

Занимался оформлением книг: «Московский драматический театр им. МОСПС. Гастрольная поездка» (М., 1930) и др.

Вёл большую работу в постановочной секции Всероссийского театрального общества.

Член ОСТ (Общество художников-станковистов) (1925—1931). Член группы «Изобригада» (1931—1932). Союза художников СССР.

Многократно бывал на даче «Чайка», расположенной на озере Удомля в Тверской области. Там же познакомился и женился на Юлии Михайловне (урожденной Стройковой), выпускнице Строгановского училища (МВХПУ), дочери Е. А. Бируля, последней жены В. К. Бялыницкого-Бируля. У них родилась дочь Маша, чье детство прошло на берегу озера Удомля.

Борис Иванович Волков умер 23 декабря 1970 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище (участок №5).

Работы 
За период своей творческой деятельности оформил свыше двухсот спектаклей в театрах Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Казани, в том числе:
  — «Гибель эскадры»» А. Е. Корнейчука. Постановка Ю. И. Шлепянова, сопостановщики М. М. Штраух и В. Н. Власов, режиссёр Н. А. Раевский, художник Б. И. Волков, музыка А. В. Александрова (Московский театр Революции)
 «Семья Тараса» Д. Б. Кабалевского (1951) (МАМТ имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко)
 «Зелёная улица» А. А. Сурова (1948)
 «Вторая любовь» Е. Ю. Мальцева и Н. А. Венкстерн (1950) (МХАТ)
 «Умные вещи» С. Я. Маршака (1965) (Малый театр).

Работал с режиссёром К. А. Зубовым, Ю. И. Шлепяновым (в Московском театре Революции).

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1947)
 Народный художник РСФСР (1958)
 Народный художник СССР (1965)
 Сталинская премия второй степени (1949) — за оформление спектакля «Зелёная улица» А. А. Сурова
 Сталинская премия второй степени (1951) — за оформление спектакля «Вторая любовь» Е. Ю. Мальцева и Н. А. Венкстерн
 Сталинская премия второй степени (1952) — за оформление оперного спектакля «Семья Тараса» Д. Б. Кабалевского
 Орден Трудового Красного Знамени
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медали.

Примечания

Ссылки 
 Подушков Д. Л. Б. И. Волков. — Краеведческий альманах «Удомельская старина», № 28, август 2002.
http://miraclelake.blogspot.com/p/blog-page_1.html 
 
https://shishkin-gallery.ru/artist_1084.html 
http://izgotovleniepamyatnikov.ru/mogila/volkov-birulja/ 
 Нехорошев Ю. Борис Волков. — М.: Изд-во «Искусство», 1956.
 Гремиславский И. Я., Сыркина Ф. Я. Борис Иванович Волков. — М., 1958.

Выпускники ВХУТЕМАСа
Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова
Театральные художники СССР
Театральные художники России
Художники-иллюстраторы СССР
Художники-иллюстраторы России
Графики СССР
Графики России
Члены Союза художников СССР
Персоналии:Театр им. Моссовета
Персоналии:Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко
Персоналии:Малый театр Москвы
Похороненные на Новодевичьем кладбище